é um diretor de jogos eletrônicos e planejador da Nintendo Co., Ltd.

Abe entrou para a Nintendo Co., Ltd. EAD após um bem-sucedido trabalho na Namco. Ele atualmente está trabalhando na Nintendo Software Technology Corporation.

Ele ajudou a desenvolver e co-dirigir vário títulos, incluindo Knukle Heads, Tekken, Tekken 2, Alpine Racer, Alpine Racer 2 e Alpine Surfer na Namco. Desde que entrou para a Nintendo, ele ajudou a desenvolver títulos como 1080° Snowboarding, Pikmin, Pikmin 2, Metroid Prime Hunters e Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again. Abe atualmente trabalha na Nintendo Software Technology Corporation nos E.U.A.

Pessoas da Nintendo
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei